Zaunschliffer ist der Familienname folgender Personen:

Heinrich Philipp Zaunschliffer (1686–1761), deutscher Jurist und Hochschullehrer
Otto Philipp Zaunschliffer (1653–1729), deutscher Jurist und Hochschullehrer